

Patronyme
 Adolphe Claude Suau  (1805-1885), est un général français.
 Anthony Suau, (1956- ), est un photographe américain.
 Jean Suau, (1503-1571), est un cardinal français du .
 Jean Suau (1755-1841), peintre d’histoire français.
 Pierre-Théodore Suau (1789-1856), est un peintre français.
 Suau, sculpteur actif en 1911.

Linguistique
 Le suau  est une des langues parlée en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Toponyme
 Le château Suau, est un domaine viticole situé à Barsac en Gironde.
 Le Château Suau, est un domaine viticole situé à Capian en Gironde

Homonymie
Homonymie de patronyme